Primero de Mayo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Primero de Mayo (bergspass), 
 Primero de Mayo (ö),

Argentina 

 Primero de Mayo kommun, Chaco, 
 Primero de Mayo, Argentina, Entre Ríos,

Mexiko 

 Primero de Mayo, Zacatecas, Villa de Cos, 
 Primero de Mayo, Papantla, 
 Primero de Mayo, Puebla, 
 Primero de Mayo, Jalisco, Lagos de Moreno, 
 Primero de Mayo, Motozintla, 
 Primero de Mayo, Jáltipan, 
 Primero de Mayo, Ocosingo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar